Ország:
 Magyarország, állam Közép-Európában. Elnevezései:
 Magyar Fejedelemség (895–1000)
 Magyar Királyság (1000–1918 és 1920–1946)
 Magyar Népköztársaság (1918–1919 és 1949-1989)
 Magyar Köztársaság (1946-1949 és 1989-napjainkig)

Több együttes és alkotó is készített ezen a címen dalt:
 Magyarország, a Locomotiv GT dala
 Magyarország, Nagy Kriszta (Tereskova) dala
 Magyarország, Geszti Péter dala, eredeti címén: Alegría, zeneszerzője René Dupéré
 Magyarország, a Bikini együttes dala

Média:
 Magyarország 1861-től 1862-ig megjelenő politikai napilap
 Magyarország 1867-ben megjelent kormánypárti lap
 Magyarország 1878-tól 1881-ig megjelent konzervatív napilap
 Magyarország szélsőjobboldali politikai lap 1891-től 1893-ig
 Magyarország 1893 és 1944? között megjelent politikai napilap
 Magyarország 1936-1939-ig megjelent napilap
 Magyarország 1964–1991 között, majd 1994–1996 között és 1997–1998 között (ekkor Nemzet és Demokrácia alcímmel) megjelent politikai hetilap, amely 1991-től három éven át Heti Magyarország címen került kiadásra. 1998-ban végleg megszűnt.